Boca do detector de metais, encontrado em aeroportos, bancos e outros recintos que necessitam de segurança.

Inventado na Inglaterra na década de 1940, tinha como objetivo dar segurança as jóias da coroa. Sua principal função é de detectar altas concentrações de metais e no caso interromper a passagem da substância e sua respectiva pessoa.

Segurança